Іограф

 Іограф (печера) — карстова печера в Криму. Знаходиться на хребті Іограф.
 Іограф (гірський хребет) — крутий лісистий хребет, частина Ялтинського амфітеатру гір.